Stotnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Stotnik (Kaiserliche Heer)
 Stotnik (Reichswehr)
 Stotnik (Wehrmacht)
 Stotnik (Kriegsmarine)
 SS-Hauptsturmführer
 Stotnik (Volksarmee)
 Stotnik (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Stotnik